Nazareth — banda escocesa de hard rock

Geografia 
 Nazareth (Bélgica)
 Nazareth (Pensilvânia)
 Nazareth (Texas)

Desambiguações de topônimos